Шинер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шинер, Жозеф Франсуа Иньяс (1761—1845) — французский военный деятель, генерал-лейтенант, барон, участник революционных и наполеоновских войн.
 Шинер, Игнац Рудольф (1813—1873) — австрийский энтомолог.

См. также 
 Шинеры